The International Federation of Landscape Architects (Międzynarodowa Federacja Architektów Krajobrazu); 
 The International Federation of Library Associations and Institutions (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich).